Порубка () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположенный в восточной части Словакии на границе Вигорлаты и Гуменских гор в долине потока Птава.

История 
Впервые упоминается в 1451 году.

В селе есть греко-католическая церковь Рождества Пресвятой Богородицы с начала 19 века в стиле барокко-классицизма.

Население 
В селе проживает 271 человек.

Примечания

Ссылки 
 неофициальный сайт села 
 данные о селе на сайте www.e-obce.sk 
 данные о национальном составе населения на сайте Статистического правительства Словакии 
 данные о конфессиональном составе населения на сайте Статистического правительства Словакии
 данные о языковом составе населения на сайте Статистического правительства Словакии 

Населённые пункты Словакии